Un balustre en architecture est une  colonnette de forme renflée, généralement assemblée à d'autres colonnettes par une tablette à hauteur d'appui.
 Compas à balustre est un synonyme de compas à ressort.